Angeli di strada – album di Alan Sorrenti del 1982
 Angeli di strada – album dei Rats del 1998